Škroup ist der Name mehrerer tschechischer Komponisten:

Josef Dominik Škroup (1766–1830) 
František Škroup (1801–1862)
Jan Nepomuk Škroup (1811–1892)